Bahamamaskerzanger
 Beldings maskerzanger
 Geelkruinmaskerzanger
 Gewone maskerzanger
 Groenkruinmaskerzanger
 Nelsons maskerzanger
 Panamese maskerzanger
 Weidemaskerzanger
 Zuid-Amerikaanse maskerzanger
 Zuidelijke maskerzanger
 Zwartkruinmaskerzanger
 Zwartteugelmaskerzanger